Ez a családfa bemutatja Spanyolország királyainak és királynőinek leszármazását, I. Károly királytól kezdve , I. János Károly királyig; a következőkre tekintettel: Aragónia és – részben – Navarra királyai és királynői is spanyol uralkodók voltak; azonban az egységes Spanyol Királyság uralkodóinak jelölése szempontjából (melyik király, illetve királynő, hányadik volt azon a néven) az elődöknek Asztúria, León és Kasztília királyai és királynői minősülnek. Az asztúriai, a leóni és a kasztíliai királyok, valamint királynők leszármazását bemutató családfát, lásd:  (hozzáférés: 2022. szeptember 2.).

A családfa

Utódtábla

Spanyolország királyai és királynői 
I. Ausztriai-ház (avagy Habsburg-ház)
A1. I. Szép Fülöp (*1478 - †1506), uralkodott: 1504 – 1506 (Kasztília és León), (Habsburg-ház); h: II. Őrült Johanna (*1479 - †1555), uralkodott: 1504 – 1506, mint királynő; 1507 – 1555, mint névleges királynő (Kasztília és León),
B1. I. Habsburg Károly (*1500 - †1558), uralkodott: 1516 – 1556 /lemondott/), (V. Károly német-római császár); h: Portugáliai Izabella (*1503 - †1539)
C1. II. Okos Fülöp (*1527 - †1598), uralkodott: 1556 – 1598, (I. Fülöp, Portugália királya); 1. h: Portugáliai Mária Manuéla (*1527 - †1545), 2. h: Tudor Mária (I. Mária, Anglia királynője) (*1516 - †1558), 3. h: Valois Erzsébet (Izabella) (*1546 - †1568), 4. h: Ausztriai Anna (*1549 - †1580)
D1. (negyedik házasságból) III. Jámbor Fülöp (*1578 - †1621), uralkodott: 1598 – 1621, (II. Fülöp, Portugália királya); h: Ausztriai Margit (*1584 - †1611)
E1. Anna Mária Mauricia infánsnő (*1601 - †1666); h: XIII. Lajos francia király (*1601 - †1643), (Bourbon-ház); őket lásd lejjebb, II.1.A1. alatt is!
E2. IV. Nagy Fülöp (*1605 - †1665), uralkodott: 1621 – 1665, (III. Fülöp, Portugália királya /felkelés a Portugál Királyságtól megfosztotta/); 1. h: Bourbon Izabella (Erzsébet) (*1602 - †1644); 2. h: Ausztriai Mária Anna (*1634 - †1696)
F1. (első házasságból) Mária Terézia (*1638 - †1683), h: XIV. Lajos (*1638 - †1715), (Bourbon-ház); őket lásd lejjebb, II.1.B1. alatt is!
F2. (második házasságból) II. Babonás Károly (*1661 - †1700), uralkodott: 1665 – 1700; 1. h: Bourbon (Orléans-i) Mária Lujza (*1662 - †1689), 2. h: Pfalz-Neuburgi Mária Anna (*1667 - †1740).

II. Borbón-ház

II.1. (A Borbón-ház ház eredete)
A1. XIII. Lajos francia király (*1601 - †1643), Franciaország királya: 1610 – 1643, (Bourbon-ház), h: Anna Mária Mauricia infánsnő (*1601 - †1666), őket lásd feljebb, I.E1. alatt is!
B1. XIV. Lajos (*1638 - †1715), Franciaország királya: 1643 – 1715; 1. h: Mária Terézia (*1638 - †1683), őket lásd feljebb, I.F1. alatt is!; 2. h: Françoise d’Aubigné, Maintenon őrgrófnő (*1635 - †1719)
C1. (első házasságból) Lajos francia királyi herceg (*1661 – †1711), 1. h: Bajorországi Mária Anna (*1660 – †1690), 2. h: Marie-Émilie de Joly de Choint (*1670 – †1732)
D1. (első házasságból) V. Fülöp (*1683 - †1746), Fülöp, Anjou hercege (1683 – 1700); Spanyolország királya, uralkodott: 1700 – 1724 (lemondott) és 1724 - 1746; 1. h: Savoyai Mária Lujza (*1688 - †1714), 2. h: Farnese Erzsébet (*1692 - †1766), őket lásd lejjebb, II.2.A1. alatt is!.

II.2.
A1. V. Fülöp (*1683 - †1746), Fülöp, Anjou hercege (1683 – 1700); Spanyolország királya, uralkodott: 1700 – 1724 (lemondott) és 1724 - 1746; 1. h: Savoyai Mária Lujza (*1688 - †1714), 2. h: Farnese Erzsébet (*1692 - †1766), őket lásd feljebb, II.1.D1. alatt is!,
B1. (első házasságból) I. Lajos (*1707 - †1724), uralkodott: 1724; h: Bourbon (Orléans-i) Izabella (Erzsébet) Lujza (*1709 - †1742)
B2. (első házasságból) VI. Ferdinánd (*1713 - †1759), uralkodott: 1746 – 1759; h: Bragança Mária Borbála (*1711 - †1758)
B3. (második házasságból) III. Károly (*1716 - †1788), uralkodott: 1759 – 1788; h: Szászországi Mária Amália (*1724 - †1760)
C1. IV. Károly (*1748 - †1819), uralkodott: 1788 – 1808 (lemondott a fia, VII. Ferdinánd javára); h: Bourbon–parmai Mária Lujza (*1751 - †1819)
D1. VII. Ferdinánd (*1784 - †1833), uralkodott: 1808 – 1808 (megfosztották a tróntól) és 1813 – 1833; 1. h: Bourbon–Szicíliai Mária Antónia (*1784 - †1806), 2. h: Bragança Mária Izabella (Erzsébet) (*1797 - †1818), 3. h: Szászországi Mária Jozefa Amália (*1803 - †1829), 4. h: Bourbon (Szicíliai) Mária Krisztina (*1806 - †1878)
E1. (negyedik házasságból) II. Izabella (*1830 - †1904), uralkodott: 1833 – 1868 (megfosztották a tróntól); h: Borbón Assisi Ferenc (*1822 - †1902), Cádiz hercege, őket lásd lejjebb, EA1.alatt, valamint szintén lejjebb, II.3.A1. alatt!
D2. Borbón Paolai Ferenc (*1794 - †1865), Cádiz hercege, 1. h: Bourbon (Szicíliai) Lujza Karola (*1804 - †1844), 2. h: Teresa Arredondo (*? - †?)
EA1. (első házasságból) Borbón Assisi Ferenc (*1822 - †1902), Cádiz hercege; h: II. Izabella (*1830 - †1904), uralkodott: 1833 – 1868 (megfosztották a tróntól), őket lásd feljebb, E1. alatt, valamint lejjebb, II.3.A1. alatt is!.

II.3.
A1. Borbón Assisi Ferenc (*1822 - †1902), Cádiz hercege, h: II. Izabella (*1830 - †1904), uralkodott: 1833 – 1868 (megfosztották a tróntól); őket lásd feljebb, II.2.E1. alatt, valamint, szintén feljebb, II.2. EA1. alatt is!,
B1. XII. Alfonz (*1857 - †1885), uralkodott: 1874 – 1885; 1. h: Bourbon (Orléans-i) Mária Mercédesz (*1860 - †1878), 2. h: Habsburg (Tescheni) Mária Krisztina (*1858 - †1929)
C1. (második házasságból) XIII. Alfonz (*1886 - †1941), uralkodott: 1886 – 1931 (megfosztották a tróntól), h: Battenbergi Viktória Eugénia (*1887 - †1969)
D1. Borbón János, Barcelona hercege (*1913 - †1993), h: Bourbon (Szicíliai) Mária Mercédesz (*1910 - †2000)
E1. I. János Károly (*1938 - ), uralkodik: 1975 - ; h: Görögországi Zsófia (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburgi Zsófia) (*1938 - ).

III.  Bonaparte-ház

József (*1768 - †1844), uralkodott: 1808 – 1813 (megfosztották a tróntól); h: Clary Júlia (*1771 - †1845).

IV.  Savoyai-ház

I. Amadé (*1845 - †1890), uralkodott: 1870 – 1873 (lemondott); 1. h: Maria del Pozzo della Cisterna (*1846 - †1876), 2. h: Maria Letizia Bonaparte (*1866– †1926).

Jelölések 
 * = születés
 † = elhalálozás
 h., 1. h:, 2. h, ...: = házasság, első házasság, második házasság … 
 N = ismeretlen nevű, illetve keresztnevű

Jegyzetek

Források 
 Diccionario de historia de España, I-III, Madrid, 1968-1969.
 Ludwig Vones: Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter, 711-1480. Reiche – Kronen – Regionen, Sigmaringen, Thorbecke Verlag, 1993.
 Crescencio Gallego Pellitero: Síntesis histórica de los reyes en España (Años 364-1994), Vigo, 1994.
 Britannica Hungarica Világenciklopédia, Budapest, 1994-.

Külső hivatkozások 
 http://www.homar.org/genealog/
 http://roglo.eu/roglo?lang=es
 http://www.geneall.net/H/
 http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
 http://www.friesian.com/perifran.htm#spain
 https://web.archive.org/web/20080207124541/http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm
 http://www.genmarenostrum.com/
 http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0034615.xml?s.q=Joana+I+de+Castella#.UaOGFLP-mUk
 http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0034627.xml?s.q=Joana+la+Beltraneja#.UaOHa7P-mUk

Kapcsolódó szócikkek 
 Asztúria, León és Kasztília királyainak és királynőinek családfája
 Aragónia királyainak családfája
 Navarra (Pamplona) királyainak és királynőinek családfája
 Aragónia uralkodóinak listája
 Asztúria uralkodóinak listája
 Barcelona grófjainak listája
 Kasztília uralkodóinak listája
 León uralkodóinak listája
 Mallorca uralkodóinak listája
 Navarra uralkodóinak listája
 Valencia uralkodóinak listája
 Spanyolország uralkodóinak listája

Uralkodói családfák
Hispániai uralkodók listái